

Medicina 
 Tifo addominale – o febbre tifoide, provocato dalla Salmonella typhi
 Tifo esantematico – o tifo epidemico o petecchiale, provocato dalla Rickettsia prowazekii
 Tifo murino – o tifo endemico, provocato dalla Rickettsia typhi
 Tifo itteroide – altro nome della febbre gialla

Sport 
 Tifo sportivo – sostegno a una squadra sportiva

Altri progetti